Nxt – una criptovaluta lanciata nel novembre 2013
 WWE NXT – show di wrestling prodotto dalla WWE